USS Michigan — кораблі ВМС США.

 USS Michigan (1843) — перший американський бойовий корабель з металевим корпусом. Збудований у 1843 році, ніс службу на Великих озерах. У 1905 році перейменований на «USS Wolverine». Виключений зі складу флоту у 1912 році.
 USS Michigan (BB-27) — лінкор типу «Саут Керолайна». На службі протягом 1910-1923 років.
 USS Michigan (SSGN-727) — підводний човен типу «Огайо». Збудований у 1982 році. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни